Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2005 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 13 марта 2005 года в Софии, Болгария. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2006 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — три из Европы, две из Океании и одна из Азии. Сборные Бельгии и Австралии пришли из второго дивизиона, сборная Турции попала на чемпионат через квалификационный турнир, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Ссылки 
 
 
 

Хоккей
Ю*3
Т
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Хоккей